Сабан — разновидность плуга у народов Поволжья и Сибири.
 «Сабан» — кличка Николая Сафонова (главаря крупной банды, одной из самых жестоких в советский период, которая действовала в Москве с 1917 по 1920 год).
 Сабан, Клеми — израильский футболист;
 Сабан — населённый пункт в Мексике, штат Кинтана-Роо.
 Сабан — исчезнувший аул в Туркменском районе Ставропольского края.
 Saban Entertainment — американская телевизионная компания, работавшая с 1984 по 2002 годы.